Menil ist der Familienname folgender Personen:

 August Peter Julius du Menil (1777–1852), Apotheker in Wunstorf, Direktor des Pulver- und Salinenwesens sowie Ober-Bergcommissär

Menil steht auch für:
 Menil Collection, eine private Kunstsammlung und Museum in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Ménil
 Mesnil